(Marteau des dieux en anglais) peut faire référence à :

Musique 
 , livre biographique du groupe de rock Led Zeppelin, sorti en 1985 
 , le premier album du groupe de rock indépendant  
 Hammer of the Gods, groupe homme (tribute band) à Led Zeppelin

Cinéma 
  ayant pour titre original , téléfilm de Syfy Television, sorti en 2009 
 , film d'aventure historique britannique, sorti en 2013

Télévision 
 Le Panthéon, ayant pour titre original ,  de la cinquième saison de la série télévisée américaine Supernatural

Jeu vidéo 
 , jeu vidéo de stratégie, sorti en 1994 

Homonymie de titre